Cronartium är ett släkte av svampar. Cronartium ingår i familjen Cronartiaceae, ordningen Pucciniales, klassen Pucciniomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar. 

Cronartium-arterna är till stor del värdväxlande; æcidieformen, den så kallade blåsrosten (Peridermium), uppträder på stammar och grenar av Pinus-arter, medan de övriga sporformerna träffas på arter af Ribes, Pæonia, Cynanclium med flera. Flera arter gör stor skada på kulturväxter. Den till Cronartium ribicola hörande blåsrosten är ödeläggande för weymouthtallen, och samma arts övriga utvecklingsstadier träffas på bladen av vinbär. En annan form av blåsrost kan göra betydlig skada på den vanliga tallen (Pinus sylvestris, se törskaterost); dess övriga generationer utvecklas på blad av pion och tulkört.

Kladogram

Källor

Externa länkar 

Basidiesvampar
Cronartium